Wardlow ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Wardlow (* 1942), englischer Rugby-Union-Spieler
 Dennis Wardlow, Premierminister der Mikronation Conch Republic
 Gayle Dean Wardlow (* 1940), US-amerikanischer Bluesforscher und -autor

Wardlow ist außerdem:
 der Name eines Ortes in England, siehe Wardlow (Derbyshire)